Сумка — ємність із тканини або шкіри для перенесення невеликих предметів.
 Сумка (анатомія) — утвір із сполучної тканини, який оточує або містить суглоби, внутрішні органи і т. ін. Волосяна сумка.
 Сумка (зоологія) — підчеревний мішок, у якому доношуються й розвиваються малята деяких тварин.
 Сумка (ботаніка) — у деяких грибів — клітина, в якій розвиваються спори

 Сумка (річка) — річка в Україні, в межах Сумського району Сумської області. Права притока Псла (басейн Дніпра).